Liste des localités du Luxembourg est une expression qui peut désigner :
 la liste des localités du grand-duché de Luxembourg ;
 la liste des localités de la province de Luxembourg (en Belgique).